Лямин — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Лямины — династия русских купцов;
 Лямин, Василий Фёдорович (1928—2011) — советский строитель, Герой Социалистического Труда;
 Лямин, Денис Игоревич (род. 1979) — российский военачальник;
 Лямин, Иван Артемьевич (1822—1894) — русский купец, Московский городской голова;
 Лямин, Кирилл Алексеевич (род. 1986) — российский хоккеист;
 Лямин, Леонид Иванович (революционер) (1898—1938) — государственный деятель, председатель Хабаровского облисполкома в 1937 году;
 Лямин, Леонид Иванович (род. 1938) — сварщик, лауреат Государственной премии СССР, почётный гражданин Тольятти;
 Лямин, Михаил Андреевич (1906—1978) — удмуртский писатель;
 Лямин, Никита Андреевич (род. 1985) — российский волейболист;
 
 Лямин, Степан Васильевич (1910—1975) — Герой Советского Союза;
 Лямин, Юрий Витальевич (1921—1942) — русский военный лётчик, награждён орденом Ленина.

Топоним 
 Лямин — приток Оби.
 Лямин 1-й — река в России.
 Лямин 2-й — река в России.
 Лямин 3-й — река в России.

Примечания